Кястутис Каунас (, 19 апреля 1942 — 30 апреля 2021) — советский и литовский шахматист, мастер спорта СССР (1968), международный мастер (1995).

Серебряный призёр чемпионатов Литовской ССР 1971 и 1980 годов. Серебряный призёр чемпионата Литвы 1995 года. Бронзовый призёр чемпионата Литовской ССР 1968 года. В составе сборной Литовской ССР участник командного первенства СССР 1968 г., Всесоюзной олимпиады 1972 г. и Спартакиады народов СССР 1975 г.

Воспитанник тренера Абрама Шульмана (1902—1977).

Тренерская работа 
Работает тренером в спортивной школе "Jaunalietuvių sporto organizacija" и в гимназии "Varpo" в Каунасе. С командой гимназии в 2009 г. выиграл Олимпийский фестиваль литовских школьников.

Руководит одной из команд каунасского шахматного клуба "Margiris". В составе сборной клуба в 1998 г. принимал участие в Командном кубке Европы.

Среди воспитанников Каунаса международный мастер Томас Лаурушас, двукратная чемпионка Литвы среди девушек Бригита Стониене (урожд. Лаурушайте), призер чемпионатов Литвы среди юниоров и юношей мастер ФИДЕ Юлиус Гарнелис.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Литвы
Шахматисты XX века